Первый дивизион 1941/1942 — 40-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 14 сентября 1941 года и закончился 24 мая 1942 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1941/1942
Бельгия
Бельгия
1941 год в Бельгии
1942 год в Бельгии